En Pologne, Szymanowice peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Szymanowice, un village du powiat de Legnica,
 Szymanowice, un village du powiat de Środa Śląska.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szymanowice, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Szymanowice, un village.